Paadorf steht für:

 Paadorf (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Paadorf, deutscher Name von Hraničná (Rybník nad Radbuzou), Wüstung in der Gemeinde Rybník nad Radbuzou, Okres Domažlice, Plzeňský kraj, Tschechien